Бонневилл, также Бо́нвилл () — округ в штате Айдахо. Административным центром является город Айдахо-Фолс.

История 
Округ Бонневилл был основан 7 февраля 1911 года. Своё название он получил по имени Бенджамина Бонневиля, исследователя запада США, торговца пушниной и бригадного генерала. Бенджамин Бонневиль исследовал Орегонские земли и Большой Бассейн, в частности в 1830-е годы бассейн реки Снейк.

Население 
По состоянию на июль 2008 года население округа составляло 99 135 человек. Округ находится на четвёртом месте в штате по населению. С 2003 года численность населения увеличилась на 13,64 %. Ниже приводится динамика численности населения округа.

География 

Округ Бонневилл располагается в юго-восточной части штата Айдахо. Площадь округа составляет 4923 км², из которых 83 км² (1,69 %) занято водой.

Дороги 
  — I-15
  — US 20
  — US 91
  — SH-31

Города округа 
 Айдахо-Фолс
 Айона
 Аммон
 Ирвин
 Райри
 Суон-Валли
 Юкон

Достопримечательности и охраняемые природные зоны 
 Лес Карибу (частично)
 Лес Таргхи (частично)
 Национальный заповедник озера Грейс (частично)

Примечания 

 
Появились в 1911 году в США
1911 год в Айдахо
Административные единицы, образованные в 1911 году